Корнелис ван Вейгерден (; род. 23 мая 1950) — нидерландский шахматист, международный мастер (1978).

В составе сборной Нидерландов участник 8-го командного Чемпионата Европы (1983) в Пловдиве, где показал 3-й результат на своей доске.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

Шахматисты Нидерландов